Contea di Chesterfield o Chesterfield County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Chesterfield (Carolina del Sud)
 Contea di Chesterfield (Virginia)